Le Revard steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Les Déserts im Département Savoie, Frankreich
 Skisportstation in der Gemeinde Pugny-Chatenod im Département Savoie, Frankreich